Puolakka ist der Name von:
 Erkki Puolakka (1925–2008), finnischer Marathonläufer
 Markus Puolakka (* 1985), finnischer Eisschnellläufer